mentor (begeleider), een meer ervaren persoon die een minder ervaren persoon begeleidt
 Mentor (computerspel), een computerspel van het genre avonturenspel
 Mentor (film), een Amerikaanse dramafilm uit 2006
 mentor (juridisch): behartiger van de niet-vermogensrechtelijke belangen van een onmachtig individu
 Mentor (Kentucky), een plaats in de VS
 Mentor (Marvel)
 Mentor (Minnesota), een plaats in de VS
 Mentor (mythologie), een Griekse held
 Mentor (Ohio), een Amerikaanse plaats
 Mentor (slaaf), een van de aanstichters van de brand van Paramaribo van 1832